Jamie Bynoe-Gittens, né le  à Londres, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'ailier au Borussia Dortmund.

Biographie

Carrière en club 
Né à Londres, Jamie Bynoe-Gittens commence sa carrière avec les amateurs du Caversham Trents, passant ensuite par Reading, Chelsea puis Manchester City, avant de quitter en 2020 son pays natal pour le Borussia Dortmund, en Allemagne.

Il fait ses débuts professionnel le , entrant en jeu lors d'une victoire 6-1 au Westfalenstadion contre le VfL Wolfsburg, en Bundesliga. Il cumule en tout 4 apparitions en cette fin de saison, alors qu'il a surtout brillé par ses réalisations avec les moins de 19 ans, notamment en Ligue de la jeunesse.

Le 15 février 2023, il fait ses débuts en Ligues des Champions avec Dortmund contre Chelsea, en 8e de finale aller. Il put jouer 11 minutes durant ce match et le match retour il put jouer 26 minutes.

Carrière en sélection 

En  Bynoe-Gittens est sélectionné en équipe d'Angleterre pour prendre part à l'Euro des moins de 19 ans en 2022.

Remplaçant lors de la compétition qui a lieu en Slovaquie, il atteint la finale du championnat continental avec les anglais, après avoir battu l'Italie en demi-finale.

Palmarès

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur anglais
Naissance en août 2004
Naissance à Londres
Joueur du Borussia Dortmund